Ricardo Henriques (24 de abril de 1955) é um economista português, naturalizado brasileiro, e professor da Faculdade de Economia da UFF. Henriques é pesquisador especializado em Economia Social, tendo trabalhado com temas como educação, desigualdade, pobreza e distribuição de renda.

Ex-pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA). Ex-secretário executivo do Ministério da Ação Social e ex-coordenador de Desenvolvimento Humano do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ex-secretário da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) do Ministério da Educação. Já trabalhou na área social do BNDES, como assessor especial do presidente. Ex-secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ex-presidente do Instituto Pereira Passos (IPP) da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Foi Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro (CEDCA-RJ) e Presidente da Rede Latino Americana de Vice-Ministros para a Redução da Pobreza e Proteção Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Como secretário executivo do Ministério de Assistência e Promoção Social, quando coordenou o desenho e a implementação do programa Bolsa Família. No ano de 2007 presidiu a Comissão de Educação da 34ª Conferência Geral da UNESCO.

Atualmente é superintendente executivo do Instituto Unibanco. É também membro do Conselho de Administração do Instituto Internacional de Planejamento da Educação (IIPE) da UNESCO. 

Professores da Universidade Federal Fluminense
Economistas do Brasil
Cidadãos naturalizados do Brasil